ogród zoologiczny
 Zoo Safari – polski ogród zoologiczny typu safari w Świerkocinie
 Zoo Tycoon – symulacja elektroniczna ogrodu zoologicznego

Film 
 Ola i jej zoo – film francusko-kanadyjski
 Heca w zoo – film amerykański
 Kupiliśmy zoo – film amerykański
 Ludzkie zoo – film francuski
 Puchar Zoo – film francusko-belgijski
 Christiane F. – My, dzieci z dworca Zoo – niemiecki film fabularny
 Zoo – niszowy film amerykański
 Odjazdowe zoo – francuski serial animowany
 Me at the zoo – pierwsze wideo umieszczone w serwisie YouTube
 Polskie zoo – polski program satyryczny
 Zoo – serial telewizyjny emitowany przez CBS

Muzyka 
 Zoo Station – utwór zespołu U2
 Zoo TV Live – album zespołu U2
 Zoo TV: Live from Sydney – wideo zespołu U2
 Zoo TV Tour – trasa koncertowa zespołu U2
 Zoo – polski zespół muzyczny
 Cuba de zoo – polski zespół muzyczny
 Babylon Zoo – brytyjski zespół muzyczny
 Welcome to the Zoo – album Gorilli Zoe
 London Zoo – album Kevina Martina
 The Zoo – singel zespołu Scorpions

Infrastruktura 
 Düsseldorf Zoo – przystanek kolejowy w Düsseldorfie
 Dworzec Zoo – dworzec kolejowy w Berlinie
 Halle Zoo – przystanek kolejowy w Halle (Saale)

Zobacz też 
 hipoteza zoo – sugestia
 zamrożone zoo – materiał genetyczny zwierząt
 ludzkie zoo – wystawa ludzi
 Zoo zimą – manga
 My, dzieci z dworca ZOO – niemiecka książka dokumentalna
 Tytus de Zoo – postać fikcyjna
 Zoo Empire – gra komputerowa
 Zoologischer Garten